Die 1. jugoslawische Fußballliga 1956/57 war die 28. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 5. August 1956 und endete am 23. Juni 1957.

Titelverteidiger FK Roter Stern Belgrad wurde zum vierten Mal jugoslawischer Meister und nahm am Europapokal der Landesmeister teil. Die halbe Liga, von Platz Acht abwärts kämpfte am letzten Spieltag gegen den Abstieg, von denen es den FK Sarajevo und Aufsteiger Lokomotiva Zagreb traf.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)
 Kader der Teilnehmer historical-lineups.com (PDF; 7,1 MB)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1956/57